Sveti Đurađ puede referirse a:
 Sveti Đurađ (Donji Miholjac), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Sveti Đurađ (Virovitica), localidad de Croacia en el condado de Virovitica-Podravina.
 Monasterio de Sveti Đurađ, ubicado en el condado de Timis, Rumania.